Hakaniemi (metrostation), een metrostation in Helsinki
Hakaniemi (district), een district in Helsinki.